Nälkärivier; rivier in noord Zweden
Nälkämeer; meer in noord Zweden
Nälkämoeras; moeras waar het meer in ligt en de rivier doorheen stroomt
Nälkäkrunni; eiland in de Botnische Golf.